Никола́й Изю́мов:
 Изюмов, Николай Андреевич (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Изюмов, Николай Григорьевич (1779—1849) — генерал-лейтенант, герой войн против Наполеона.
 Изюмов, Николай Михайлович (1901—1974) — генерал-лейтенант инженерно-технической службы, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Создатель миноискателя. Автор множества книг и учебников.